Cuculus steht für
 Gattung der Altwelt-Kuckucke, siehe Cuculus (Gattung)
 Kuckucksruf (Orgel), Effektregister

Siehe auch:
 (2731) Cucula